Ginestra puede referirse a:

 Ginestra (Italia), municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata, Italia.
 Ginestra degli Schiavoni, municipio situado en el territorio de la Provincia de Benevento, en la Campania, Italia.
 Ginestra, especie de planta fanerógama de la familia de las fabáceas.